Pro bono (od łac. pro bono publico = „dla dobra publicznego”) – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym. Usługi pro bono świadczą głównie przedsiębiorstwa prawnicze, ale także marketingowe, konsultingowe i technologiczne oraz specjaliści medycyny i szpitale (zazwyczaj szpitale uniwersyteckie, kliniki i instytuty naukowe). Istnieją też fundacje wykorzystujące zwrot pro bono do podkreślenia charakteru wykonywanej działalności.

Prawnicy w większości stanów USA wśród zaleceń etycznych ustalonych przez American Bar Association mają poświęcać co najmniej 50 godzin rocznie na usługi pro bono.

Przypisy 

Zwroty łacińskie
Usługi